Тарутино — посёлок в Ачинском районе Красноярского края России. Административный центр Тарутинского сельсовета. Находится на правом берегу реки Большой Улуй, примерно в 18 км к востоку от районного центра, города Ачинск, на высоте 255 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 618 мужчин и 700 женщин из 1318 человек.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из 14 улиц и 4 переулков.

Транспорт 
Вблизи посёлка проходит автомобильная дорога федерального значения «Байкал». Также в Тарутино расположена одноимённая станция Красноярской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Ачинского района